Kumargāh (persiska: كمرگاه) är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Balkh, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Toppen på Kumargāh är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kumargāh är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Kumargāh. Runt Kumargāh är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Kumargāh är i huvudsak ett öppet busklandskap.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Balkh (provins)
Berg i Afghanistan 2000 meter över havet eller högre